Pseudacraea gamae is een vlinder uit de onderfamilie Limenitidinae van de familie Nymphalidae. De wetenschappelijke naam van de soort is, als Pseudacraea lucretia gamae, voor het eerst geldig gepubliceerd in 1927 door James John Joicey & George Talbot. Het taxon werd door Jacques Hecq in 2003 opgewaardeerd tot soort maar die visie wordt niet breed gedeeld.

Limenitidinae